Ката (型 или 形) (форма) је јапанска реч која описује детаљан шаблон покрета који се вежбају самостално или у паровима. Карате ката се изводи у 20 до 70 покрета, са искорацима и окретањем, док се покушава да се одржи савршена форма. Вежбачима се саветује да визуелизују нападе противника и њихове одбране. Постоји више од 100 ката у различитим формама каратеа, свака са много мањих варијација.

Учење 
Традиционално, кате се уче у више фаза. Како ученик стиче знање и искуство, претходно научена ката се понавља да би се показала боља техника или снага. Уобичајено је да на полагању ученици понављају претходно научене кате, али на вишем нивоу квалитета. Ученици изводе једну нову кату и две претходне, како би показали колико су напредовали.

Различити стилови каратеа уче различите кате. Неке кате су познате под два имена: једним јапанским и једним окинављанским. Ово стога јер је мајстор Фунакоши покушао да преименује многе окинаванске кате како би помогао њиховом ширењу у Јапану.

Симболика броја 108 у катама 
Број 108 има митолошки значај у дарманским религијама. Овај број такође значајно фигурира у симболици каратеа, нарочито Goju Ryu стила. Највиша Goju Ryu ката Suparinpei, буквално значи 108. Suparinpei је кинески изговор броја 108, док је gojushi из gojushiho јапански изговор броја 54. Друге Goju-ryu кате, Sanseru ("36") и Seipai ("18") су фактори броја 108.

Остали будистички симболи у каратеу укључују сам израз карате, знак кара се може прочитати и као ку, а потиче из шуњате, став на почетку кате који подсећа на положај руку у зазену, као и обичај клањања при уласку и изласку из доџоа и при сусретању са сенсејем као што се ради у будистичким храмовима и у Зен доџоу.

Извођење ката у различитим стиловима

Референце 

Карате